

1r cognom 
 Àlex Rovira i Celma (n. 1969), escriptor, economista, conferenciant internacional i consultor català
 Antoni Rovira:
 Antoni Rovira (pintor) (1599-1634), pintor i daurador barroc català
 Antoni Rovira i Lecha, més conegut com a Toni Rovira (n. 1963), antic jugador d'hoquei sobre patins català
 Antoni Rovira i Rabassa (1845-1918), arquitecte català, fill de l'arquitecte Antoni Rovira i Trias
 Antoni Rovira i Trias (1816-1889), arquitecte català
 Antoni Rovira i Virgili (1882-1949), periodista, lingüista i polític català, President del Parlament de Catalunya a l'exili
 Bru Rovira i Jarque (n. 1955), periodista català
 Carla Rovira i Pitarch (n. 1982), actriu, dramaturga, pedagoga i investigadora catalana
 Carles Rovira i Reixach (1929-2006), compositor de sardanes català
 Carme Rovira Bertran (1919-1997), bibliotecària cubana d'ascendència catalana
 Carme Rovira i Fortuny (1907-1985), pintora naïf catalana
 Cristian Rovira Pardo (n. 1974), empresari i escriptor català
 Conxa Rovira (1952-2016), escriptora i professora de llengua i literatura valenciana
 Dani Rovira (n. 1980), còmic, monologuista i actor espanyol
 Domènec Rovira (1608-1678/79), escultor català
 Domènec Rovira II, conegut també com a Domènec Rovira el Jove (s. XVII-1689), imatger i escultor català, nebot de l'escultor Domènec Rovira
 Eduardo Rovira (1925-1980), músic argentí
 Enric Rovira i Vall de Vilaramó (1935-2009), empresari català
 Esteban Rovira Pacheco (1902-1973), militar espanyol
 Francesc Rovira:
 Francesc Rovira i Escuder (ca. 1375-1450), cardenal valencià
 Francesc Rovira i Sala (1769-1820), religiós i brigadier català de l'exèrcit espanyol
 Francesc Rovira i Vilarúbia (1835-1900), notari català
 Francesc Rovira-Beleta (1912-1999), director i realitzador de cinema català, net de l'industrial Ramon Rovira i Casanella, nebot de l'industrial i polític Josep Rovira i Bruguera i besoncle del lingüista i activista Hugo Rovira de Saralegui
 Gemma Rovira Ortega (n. 1964), traductora literària catalana
 Gonzalo Rovira (s. XX), polític xilè
 Hipòlit Rovira (1695-1765), pintor i gravador valencià, fill de l'escultor Vicent Rovira
 Isidre Rovira i Tuset (1915-1987), jugador català de futbol
 Jaume Rovira:
 Jaume Rovira i Freixa (n. 1951), dibuixant de còmic i animador català
 Jaume Rovira Pous (n. 1979), ciclista català
 Joan Rovira:
 Joan Rovira (actor), també conegut com a Juan Rovira, actor de cinema
 Joan Rovira (cantant) (n. 1982), cantant català
 Joan Rovira i Agelet (1868/69-1920), polític català, diputat i president de la Diputació de Lleida, pare de Joan Rovira i Roure i avi de Joan Rovira Tarazona
 Joan Rovira i Bruguera (1881-1953), empresari agrícola i polític català, alcalde de Fogars de Montclús en tres ocasions entre els anys 1916 i 1931
 Joan Rovira i Cervera (n. 1928), empresari agrícola i polític català, alcalde de Fogars de Montclús entre els anys 1983 i 1987
 Joan Rovira i Costa (1914-1991), historiador català
 Joan Rovira i Font (1824-1849), metge català
 Joan Rovira i Pla (1900-1977), polític català, alcalde de Granollers el 1937
 Joan Rovira i Roure (1899-1936), advocat i polític català, fill de Joan Rovira i Agelet
 Joan Rovira Tarazona (1930-1990), advocat i polític català, Ministre de Sanitat i Seguretat Social entre 1979 i 1980
 José Antonio Rovira Jover (n. 1962), polític i economista valencià, diputat a les Corts Valencianes en la V Legislatura
 Josep Rovira:
 Josep Rovira i Armengol (1903-1970), escriptor i diplomàtic català
 Josep Rovira Bosch (1886-1936), director tèxtil català
 Josep Rovira i Bruguera (1865-1925), industrial i polític català, fill de l'industrial Ramon Rovira i Casanella i oncle del realitzador cinematogràfic Francesc Rovira i Beleta
 Josep Rovira i Canals (1902-1968), polític comunista i socialista català
 Josep Rovira Marí (1888-1961), pintor valencià
 Josep Rovira i Prats (1906-1941), català víctima del nazisme
 Josep Rovira i Soler (1900-1998), pintor català
 Josep Rovira i Fors, polític català
 Josep Lluís Rovira Escubós (n. s. XX), advocat, economista i empresari català
 Josep Maria Rovira:
 Josep Maria Rovira i Artigues (1902-1989), poeta català
 Josep Maria Rovira Belloso (1926-2018), sacerdot i teòleg català
 Josep Maria Rovira i Brull (1926-2000), pintor català
 Josep Maria Rovira i Paxau, més conegut com a Josep Rovira Paxau, o Paxau (n. 1952), enginyer de motors català
 Josep Maria Rovira i Torres, més conegut com a Pep Rovira o Rovira II (n. 1943), exfutbolista català
 Manuel Rovira i Serra (1865-1929), dramaturg, poeta i advocat català
 Marc Rovira Urien (1989), traductor i poeta català
 Maria Rovira:
 Maria Rovira (coreògrafa) (n. 1963), ballarina i coreògrafa catalana de dansa contemporània
 Maria Rovira i Duran (n. s. XX), sindicalista agrària catalana
 Maria Rovira i Lastra, més coneguda com a Oye Sherman (n. 1990), humorista, escriptora i guionista catalana
 Maria Rovira i Torrens (n. 1988), psicòloga i política catalana
 Marta Rovira Martínez (n. 1969), sociòloga catalana
 Marta Rovira i Vergés (n. 1977), advocada i política catalana
 Miquel Rovira i Serrabassa (1882-1957), eclesiàstic i músic català
 Pere Rovira:
 Pere Rovira i Planas (escriptor) (n. 1947), poeta, novel·lista, assagista i traductor català
 Pere Rovira i Planas (modista), més conegut com a Pedro Rovira (1921-1978), modista català
 María Celia Rovira Vassallo, més coneguda com a Quela Rovira, pintora, mestra i docent d'art uruguaiana
 Ramon Rovira:
 Ramon Rovira i Casanella (1836-1914), industrial i propietari català, pare de l'industrial i polític Josep Rovira i Bruguera i avi del director de cinema Francesc Rovira i Beleta
 Ramon Rovira i Pol (n. 1959), periodista català
 Ramona Rovira Garriga, també coneguda amb el nom de Ramoncita Rovira (1902-1964), artista del cuplet catalana
 Ròmia Rovira, més coneguda com a Dona Auleza (c.1460-?), beguina mallorquina
 Sílvia Rovira Planas (n. 1967), ciclista de muntanya catalana
 Teresa Rovira i Comas (1918-2014), bibliotecària catalana, filla d'Antoni Rovira i Virgili
 Victòria Rovira Casanovas (n. 1991), fotoperiodista catalana
 Ximo Rovira i Coca (n. 1961), presentador de televisió valencià

2n cognom 
 Jordi Alvinyà i Rovira (n. 1957), polític i advocat català
 Teodoro Asensio Rovira (n. 1935), pintor català
 Pere Ausió i Rovira (ca. 1886-1970), escriptor, periodista i polític català
 Joaquim Maria Barraquer i Rovira (1834-1906), militar i enginyer català
 Bonaventura Bellsolà i Rovira (1788-1832), prevere català
 Núria Benach i Rovira (n. 1961), professora d'universitat i geògrafa catalana
 Josep Benedito Rovira (n. 1948), arquitecte català
 Manuel Bernades i Rovira (1831-1907), polític català conegut com el Parmentier espanyol.
 Mercè Boada i Rovira (n. 1948), neuròloga catalana
 Emili Cabot i Rovira (1856-1924), dissenyador de joies i col·leccionista d'art català
 Josep Vicent Cabrera Rovira (n. 1976), poeta valencià
 Isabel Calduch i Rovira (1882-1937), religiosa valenciana, monja, clarissa caputxina catalana
 Jaume Camps i Rovira (n. 1944), polític i advocat català, diputat del Parlament de Catalunya
 Joan Carbó i Rovira (1823-1880), pintor valencià
 Antoni Carbonell i Rovira (n. 1945), exfutbolista català
 Marc Cardona i Rovira (n. 1995), futbolista català
 Josep-Lluís Carod-Rovira (n. 1952), polític català, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya de 2006 a 2010 i conseller en cap de 2003 a 2004
 Assumpció Casals i Rovira (1896-1975), actriu catalana
 Joan Castelló Rovira (1939-2002), comunicador i locutor català d'origen valencià
 Josep Colomé i Rovira, Colomer segons altres fonts (1913-1981), futbolista català
 Margarida Colomer i Rovira (n. 1944), historiadora catalana
 Teresa Cunillé i Rovira (n. 1924), actriu catalana
 Alfred Espiga i Rovira (1923-1951), futbolista català
 Josep Ferré Rovira (n. 1954), director d'orquestra català
 Montserrat Fontarnau i Rovira (n. 1969), atleta catalana especialitzada en curses de mig fons
 Custodio García Rovira (1780-1816), militar i pintor colombià
 Bonaventura Gassol i Rovira, més conegut com a Ventura Gassol (1893-1980), poeta i polític català
 Josep González i Rovira (n. 1950), polític català, alcalde de Vilanova i la Geltrú de 1991 a 1993
 Xavier Gosé i Rovira (1876-1915), dibuixant i pintor català
 Ramon Guardiola i Rovira (1920-1991), polític, mestre i advocat català, alcalde de Figueres entre 1960 i 1973
 Enric Hernàez i Rovira, més conegut com a Enric Hernàez (n. 1957), compositor i intèrpret de cançó d'autor català
 Antoni Huguet Rovira (1916-2003), copilot de ral·lis i oficial de cursa català
 Miquel Junyent i Rovira (1871-1936/37), advocat i polític català
 Aurelio León Rovira (1915-1968), futbolista català
 Antoni Llopart Rovira (s. XX), polític català, batlle de Sant Sadurní d'Anoia entre 1939 i 1942
 Urbà Lozano i Rovira (n. 1967), escriptor valencià
 Assumpció Malagarriga Rovira (n. 1953), pedagoga musical catalana
 Josep Montràs i Rovira (n. 1946), polític català, alcalde de Moià entre els anys 1983 i 2011
 Ezequiel Martín i Rovira (1887-1963), pianista, compositor, musicòleg i crític musical català
 Pere Masaveu Rovira (1828-1885), banquer i empresari català
 David Miret i Rovira (n. 1970), casteller i músic català
 Marta Moreta Rovira (n. 1969), política catalana, diputada al Parlament de Catalunya en la XI Legislatura
 Gisela Morón Rovira (n. 1976), nedadora de natació sincronitzada catalana
 Maties Muntadas i Rovira (1853-1927), industrial català
 Rosa Obradors i Rovira (1900-1973) va ser una pedagoga catalana
 Dolors Oller i Rovira (n. 1942), escriptora, crítica literària i professora de literatura catalana
 Josep Orlandis Rovira (1918-2010), historiador, jurista i prevere mallorquí
 Eugeni d'Ors i Rovira, conegut amb el pseudònim de Xènius (1881-1954), escriptor i filòsof català, iniciador del moviment noucentista, germà de Josep Enric d'Ors i Rovira
 Josep Enric d'Ors i Rovira (1883-1931), escriptor i traductor català, germà d'Eugeni d'Ors i Rovira
 Josep Porter i Rovira (1901-1999), empresari, llibreter, bibliògraf, bibliòfil i escriptor català
 Gaspar de Portolà i Rovira, més conegut com a Gaspar de Portolà (1716-1786), soldat, administrador colonial i explorador català, Governador de Califòrnia de 1767 a 1770
 Francesc X. Puig Rovira (n. 1934), escriptor, professor i historiador català
 Andreu Ribera i Rovira (1919-2002), advocat, industrial i polític català
 Ignasi Ribera i Rovira (1880-1942), advocat, periodista i poeta català, pioner de l'iberisme
 Francesc Ribó i Rovira (1909-1983), professor català
 Josep Ricart i Rovira (1885-1976), polític català, primer alcalde republicà i d'esquerres de Sant Pere de Ribes
 Francesc Riu i Rovira de Villar (n. 1935), religiós salesià català, germà de Lluís Riu i Rovira de Villar
 Lluís Riu i Rovira de Villar (1932-1996), polític català, alcalde de Sant Esteve de Palautordera entre 1979 i 1991, i germà de Francesc Riu i Rovira de Villar
 Joan Saurina i Rovira (1916-?), futbolista català
 Agustí de Semir i Rovira (1918-2006), advocat català
 Joan Solé i Rovira (n. 1965), ex-pilot català de trial
 Eloy Teruel Rovira (n. 1982), ciclista espanyol
 Adolf Todó i Rovira (n. ca. 1956), economista i empresari català
 Evarist Vallès i Rovira (1923-1999), pintor català
 Isidre Vallès i Rovira (1934-2004), historiador de l'art català
 Lluís Vallmitjana Rovira (1914-2006), naturalista i biòleg català
 Manuel de Vega i de Rovira (s. XVIII), religiós i escriptor català
 Tomàs Viladot i Rovira (1831-1903), advocat català
 Jordi Vilajoana i Rovira (n. 1949), economista i polític català, conseller de la Generalitat de Catalunya, diputat i senador a les Corts Espanyoles
 Josep Maria Xarrié i Rovira (1943-2013), restaurador català

Referències